Первенства ВХЛ 2022/2023 — 8-й розыгрыш Первенства ВХЛ. Регулярный чемпионат начался 16 сентября 2021 года и закончится 13 или 22 апреля 2022 года (всё будет зависеть от итога финальной серии).

Карта участников

Клубы 
Перед началом нового сезона хоккейный клуб «Чебоксары» и «Красноярские рыси» снялись с соревнований в связи с расформированием и переходом в МХЛ соответственно. Также по ходу этого сезона снялся ХК Феникс.

Первый этап 
Первые четыре команды попали во второй этап.

*ХК Феникс снялся с Первенства высшей хоккейной лиги из-за не хватки денег. В оставшихся матчах Фениксу были зачитаны тех.поражения.

Второй этап 
Очки первого этапа не убираются. Все четыре команды попадают в плей-офф.

Плей-офф 
Четыре команды, набравшие по итогам первого этапа наибольшее количество очков, будут принимать участие в третьем раунде — Плей-офф (сначало определив свой номер посева во втором этапе). Плей-офф стартует 18 марта 2023 года. Он разделён на 2 этапа: полуфинал и финал. Каждый раунд плей-офф проводится до четырёх побед, максимальное число матчей — семь. Команда, одержавшая четыре победы, выходит в следующий раунд. Пары первого раунда определяются следующим образом: команды с наиболее высоким номером «посева» (местом во втором этапе) играет с командой наиболее низкого номера «посева» по убыванию, то есть первая команда играет с четвёртой, а вторая — с третьей. Кроме того, команда наиболее высокого номера посева получает преимущество своей площадки. Команда, победившая в финале, признаётся чемпионом Первенства Высшей хоккейной лиги и обладателем Кубка Федерации.
Данные приведены на 19 марта 2022 года

1/2 финала

ЦСК ВВС 2:0 ХК «Челны»

«Динамо-Алтай» 2:0 Кристалл

Финал

Итоговое положение команд

См.также 
КХЛ в сезоне 2022/2023
ВХЛ в сезоне 2022/2023
Чемпионат МХЛ в сезоне 2022/2023

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первенства ВХЛ 

Первенство Высшей хоккейной лиги
Спорт в России в 2022 году
Хоккейные лиги в сезоне 2022/2023
Спорт в России в 2023 году